«We Write the Story» (Мы пишем историю) — песня написанная бывшими участниками шведской группы «ABBA», Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, а также шведским диджеем Авичи. Исполнители песни пока ещё не были объявлены. Композиция стала официальным гимном для конкурса песни «Евровидение 2013», которая была впервые исполнена на церемонии открытия финала.

Список композиций

История создания 
15 апреля 2013 года официальный телевещатель конкурса сообщил, что Бенни, Бьёрн и Avicii напишут официальный гимн для конкурса песни «Евровидение 2013». Идея создания гимна была ещё с начала планирования конкурса 2013 года. С самого начала, Бенни, Бьёрн и Avicii были на самом верху списка лучших шведских музыкантов, с которыми желал сотрудничать местный телевещатель «SVT» для создания гимна. Исполнительный продюсер конкурса Мартин Остердаль отметил:

Позиции в чартах

См. также 
 Конкурс песни Евровидение 2013

Примечания 

Евровидение-2013
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом
Песни Авичи